Лудвиг VIII, Луи (Ludwig, Louis) може да се отнася за:

Владетели и благородници:

 Луи VIII Лъва (* 5 септември 1187 † 8 ноември 1226) – крал на Франция (1223 – 1226) от династията на Капетингите – първият представител на династията, възкачил се на френския престол по силата на наследственото право, а не на избор
 Лудвиг VIII (V) фон Ринек-Ротенфелс Млади († 3 юли 1333) – граф на Ринек-Ротенфелс
 Лудвиг VIII фон Йотинген († 26 юли 1378) – граф на Йотинген в Швабия, Бавария и ландграф в Елзас
 Лудвиг VIII „Гърбавия“ или „Младия“ (* 1 септември 1403 † 13 април 1445) от династията Вителсбахи – херцог на Бавария-Инголщат (1438 – 1445)
 Лудвиг VIII фон Хесен-Дармщад (* 5 април 1691 † 17 октомври 1768) – ландграф на Хесен-Дармщат (1739 – 1768)